Тугул ( — «тупик») — кишлак Пянджского района Хатлонской области Республики Таджикистан. Административный центр джамоата (сельской общины) Нури Вахдат. От Тугула до районного центра 12 км. Население 4083 человек (2017), таджики.

Находится неподалёку от границы с Афганистаном.

«Тугул» — пограничная застава Ордена Ленина Краснознаменного Пянджского пограничного отряда КСАПО ПВ КГБ СССР.

Примечания 

Населённые пункты Пянджского района